Vitoria of Vitória kan verwijzen naar:

 Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van de autonome gemeenschap Baskenland in Spanje
 Vitória (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Vitória (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Vitória (Porto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Porto
 Vitória-ASC, een Portugese wielerploeg
 Vitória SC, ook wel Vitória Guimarães, een Portugese voetbalclub uit de stad Guimarães
 Vitória FC (Setúbal), ook wel Vitória Setúbal, een Portugese voetbalclub uit de stad Setúbal
 Vitória FC (Espírito Santo), een Braziliaanse voetbalclub uit de stad Vitória, deelstaat Espírito Santo
 Vitória FC (Riboque), een voetbalclub in Sao Tomé en Principe
 EC Vitória, een Braziliaanse voetbalclub uit de stad Salvador

Zie ook
Victoria (doorverwijspagina)
Vittoria (doorverwijspagina)